Spiritus Paraclitus est une locution latine signifiant « Saint-Esprit Paraclet ». Elle peut également désigner :
 Spiritus Paraclitus, une encyclique de Benoît XV sur Jérôme de Stridon donnée en 1920.